Змагання в парному розряді жіночого тенісного турніру Zurich Open 2006 проходили з 16 по 23 жовтня на закритих кортах з твердим покриттям Hallenstadion у Цюриху (Швейцарія). Кара Блек і Ренне Стаббс виграли титул, у фіналі перемігши пару Лізель Губер і Катарина Среботнік з рахунком –5, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

2006
Zurich Open, парний розряд